Шевляков, Юрий:

 Шевляков, Юрий Андреевич (1921—2004) — советский и украинский учёный.
 Шевляков, Юрий Владимирович (род. 1959) — советский и латвийский футболист.